é um aviao a jato

Bibliografia 
 Abacaxis. In Diciopédia 2005 [DVD-ROOM]. Porto: Porto Editora, 2004. (ISBN 972-0-65258-6)

Povos indígenas da Amazônia